Pisaura är ett släkte av spindlar som beskrevs av Simon 1885. Pisaura ingår i familjen vårdnätsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vårdnätsspindlar
Pisaura